Nazwisko Aßmann (Assmann, Assman) nosili:
 Assmann Nostiz – pan Niemodlina w połowie XVII wieku
 Fabián Assmann (ur. 1986) – argentyński piłkarz
 Hans Aßmann Freiherr von Abschatz (1646–1699) – niemiecki mąż stanu, poeta i tłumacz.
 Heinz Assmann (ur. 1931) – niemiecki polityk, członek SPD
 Paul Assmann (1881–1967) – niemiecki geolog
 Richard Aßmann (1845–1918) – niemiecki aerolog